Subligny (Cher)
 Subligny (Mancha)
 Subligny (Yonne)

Desambiguações de topônimos